Chinees voetbalelftal (mannen)
 Chinees voetbalelftal (vrouwen)